X-Фактор (Сезон 3)(«И́кс-Фа́ктор») — украинская версия британского проекта The X Factor — музыкального талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного и артистического таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путём публичных прослушиваний и затем проходят несколько отборочных этапов на пути к Финалу. В отборочных турах приняло участие более 40000 тысяч человек.

Кастинги прошли в крупнейших городах Украины: Одессе, Донецке, Харькове, Днепропетровске, Львове, и Киеве. Предкастинги также прошли в Полтаве, Луганске, Запорожье, Симферополе, Николаеве, Ужгороде. Шоу началось 1 сентября 2012 года на канале СТБ.

Спонсором этого сезона стала компания «Lipton» и «Lenovo».
Победитель был определён 5 января 2013 года. Им стала Аида Николайчук.

Прослушивания 
Съёмки кастингов прошли с 14 апреля по 20 мая в городах страны: Донецк (14 апреля), Харьков (22 апреля), Киев (29 апреля), Львов (6 мая), Одесса (13 мая), Днепропетровск (20 мая). Каждому участнику при регистрации выдавался порядковый номер и всего несколько минут на выступление. Принять участие может любой желающий с 14 лет. Согласно правилам, если трое судей говорят «Да», то участник проходит дальше. В этом сезоне изменился состав жюри: Ёлку заменила Ирина Дубцова. Такую замену прокомментировала директор творческого объединения Тала Онищук:
Четыре месяца мы искали человека, который смог бы стать полноценной частью «Х-фактора», который бы полюбил это шоу так же, как любит его вся команда, который был бы готов вкладывать в него всего себя. Мы попробовали много талантливых, удивительных и харизматичных представительниц музыкальной индустрии. И мне кажется, нашли что искали.
Среди пришедших участников были и оригинальные исполнители и народные таланты.

Тренировочный лагерь 
Всего по итогам отборочных туров было выбрано рекордное число участников — 268 человек. Они поселились на отдельной территории, где им предстояло пройти первую проверку. Всех участников разделили на 4 группы. По правилам 2 из 4 должны были покинуть шоу, но неожиданно, по решению судей 2 и 4 группа также осталась в шоу.

Далее для прослушиваний участников объединили в группы: дуэты, трио, квартеты и т. д. За одни сутки (день-ночь-утро) группам нужно выучить песню, хорошо отрепетировать и подготовиться для выступления. Иногда песни не совсем соответствовали голосу и репертуару участников. На следующее утро начались прослушивания. Судьи прослушивают конкурсантов без зрителей. После исполнения песни судьи выбирают, кто останется и пройдёт в следующий тур. К концу дня в лагере осталось 50 человек. Единственная участница, которая попала в лагерь без отборочных испытаний, Аида Николайчук. Её судьи пригласили ещё на гала-концерте 2 сезона.

В следующем туре участникам предстояло подготовить сольное выступление, под аккомпанемент пианино, выбрав одну из предложенных песен. Для судей было очень трудно выбрать 24 участника, поэтому в дальнейшем для продолжения участия в шоу многим пришлось объединиться в дуэты и трио. Судьи шоу Х-фактор разделили исполнителей на 4 группы по 6 человек в каждой — девушки от 14 до 25 лет, парни от 14 до 25 лет, музыкальные коллективы и участники старше 25 лет. В полуфинал прошли следующие участники:

Музыкальные коллективы впервые будет продюсировать Ирина Дубцова:
 Трио 3D (Татьяна Пашкова + Светлана Лёгенькая + Александра Прилепская)
 Дуэт Анатолий Бессмертный и Виолетта Козакова
 Дуэт Мартиньш Пурвенс и Юлия Антипенко
 Дуэт «Two voices»
 D-версия (Вячеслав Ефремов + Даниил Клягин + Назар Хассан)
 Дуэт Кристель Дегбо и Егор Лябин

Девушки возрастом от 14 до 25 лет достались Сергею Соседову
 Мелен Пасса
 Юлия Плаксина
 Дарья Изюмова
 Жанна Перегон
 Анастасия Рубцова
 Мария Житникова

Парни от 14 до 25 лет будут находиться под руководством Серёги
 Дмитрий Сысоев
 Илья Ефимов
 Кирилл Астапов
 Олег Шевердяев
 Вадим Разумный
 Алексей Смирнов

Участников старше 25 лет возьмёт Игорь Кондратюк
 Яков Головко
 Евгений Литвинкович
 Екатерина Соколенко
 Анна Хохлова
 Ксения Лиардо
 Аида Николайчук

Визит к судьям 
Последний этап — визит к судьям домой. Каждый участник исполняет песню перед одним из судей и его приглашённым гостем. В этом сезоне Игорь Кондратюк пригласил Томаса Андерса.

Ирина Дубцова позвала старого знакомого Владимира Преснякова

Сергей Соседов попросил помочь Лолиту Милявскую

Серёга оценил выступления с Марией Шерифович

Прямые эфиры

Первый раунд (27 октября)
Тема раунда: Радиохит
Групповое выступление: "Я то что надо"
Приглашённый гость: Тото Кутуньо "L'italiano", "Solo Noi", "Serenata"
Победитель «Х-Фактор Онлайн»: Марина Демонова "Молитва"

Второй раунд (3 ноября)
Тема раунда: Рэтрохит
Групповое выступление: "Седая ночь"
Приглашённый гость: Олег Кензов "Просто останься"
Победитель «Х-Фактор Онлайн»: Ренат Бибиков "In the Club"

Третий раунд (10 ноября)
Тема раунда: Песни из кинофильмов
Групповое выступление: "Мы к вам заехали на час"
Приглашённый гость: Дима Монатик "Терроризирует"
Победитель «Х-Фактор Онлайн»: Юлия Иванова "Mercy On Me"

Четвёртый раунд (17 ноября)
Тема раунда: Песня под аккомпанемент живого оркестра
Групповое выступление: попурри ("Fever", "Sway", "Sing, Sing, Sing")
Приглашённый гость: Артём Семёнов "Ангел"
Победитель «Х-Фактор Онлайн»: Кристина Маджа "Stop"

Пятый раунд (24 ноября)
Тема раунда: Украинские хиты
Групповое выступление: "Вставай Солнце"
Приглашённый гость: Роман Веремейчик 
Победитель «Х-Фактор Онлайн»: Иван Жуков

Шестой раунд (1 декабря)
Тема раунда: Любимая песня наставника
Групповое выступление: Queen "I want it all"
Приглашённый гость: Виктор Романченко и Ирина Дубцова "Живи"
Победитель «Х-Фактор Онлайн»: Владислав Домашенко "Небеса"

Седьмой раунд (8 декабря)
Тема раунда: Кавер-версии
Групповое выступление: "Крошка моя" (Руки Вверх! кавер)
Приглашённый гость: Аркадий Войтюк "Too Late To Cry"
Победитель «Х-Фактор Онлайн»: Денис Филимонов "Необыкновенная"

Восьмой раунд (15 декабря)
Тема раунда: Ретро-хит. Современный хит
Групповое выступление: Lady Gaga - Bad Romance
Приглашённый гость: Ирина Борисюк "Холодно"
Победитель «Х-Фактор Онлайн»: Игорь Корчагин "Gangnam Style"
Начиная с восьмого раунда, выбывает конкурсант, набравший наименьшее количество голосов.

Прощальная песня: D-версия - Божевільні

Девятый раунд (22 декабря)
Тема раунда: Романс. Танцевальный хит
Групповое выступление: "Нажми на кнопку" (Технология)
Приглашённый гость: Владислав Курасов "Шёпот дождей"
Победитель «Х-Фактор Онлайн»: Юлия Скачкова "Мой сын"
Начиная с восьмого раунда, выбывает конкурсант, набравший наименьшее количество голосов.

Прощальная песня: Дмитрий Сысоев - Every need

Финал (29 декабря)
Тема раунда: Песня с кастинга. Дуэт со звездой. Песня на выбор
Групповое выступление: "We Wish You a Merry Christmas"
Приглашённые гости: Jamelia - Stop, Albano, Крис Норман - Livin' Next Door to Alice
Победитель «Х-Фактор Онлайн»: Ульяна Фарина "Спи собі сама"
Начиная с восьмого раунда, выбывает конкурсант, набравший наименьшее количество голосов.

Прощальная песня: Алексей Смирнов - Numb

Гала-концерт (5 января)
На гала-концерте были представлены лучшие номера всех 12 участников. Помимо этого на сцене выступили судьи проекта Ирина Дубцова и Сергей Соседов, а также победитель Х-Фактор-2 Виктор Романченко.
Победителем 3 сезона Х-Фактора стала Аида Николайчук. Победителем 3 сезона "Х-Фактор Онлайн" - Игорь Корчагин.

Общие результаты
В прямых эфирах участвуют следующие участники:

  — Победитель
  — Второе место
  — Третье место

Тематика раундов

Итоги

Общие результаты

Команды

 – Победитель
 – Суперфиналист
 – Финалист

 – Выбывание
 – Номинация

Игорь Кондратюк

Ирина Дубцова

Серёга

Сергей Соседов

Примечания

Ссылки 
 Стало известно, кто занял место Ёлки в Х-факторе
 «Х-фактор 3»: шоу покинула Мелен Пасса
 Анна Хохлова стала частью группы «Дискотека „Авария“
 Х-фактор 3: Проект покинула Мелен Пасса
 Проект покинул дуэт Виолетта и Анатолий
 На „Х-факторе“ прошёл киновечер
 Х-фактор 3»: "и их осталось 9
 Х-фактор-3: шоу покинула Жанна Перегон
 Звезда шоу «Х-фактор-3» станет вокалисткой группы "Дискотека Авария
 В «Х-Фактор-3» примут участие непростые люди с улицы
 «Х-фактор-3»: шоу покинул первый подопечный Игоря Кондратюка
 Ирина Дубцова на Х-факторе «зацепила» откровенной песней
 Х-фактор 3: Поклонники шоу считают, что Евгений Литвинкович — женщина
 Лучшие выступления финалистов «Х-фактор-3»
 Х-фактор 3 . Аида Николайчук: Образ роковой женщины не очень близок мне
 Участники выступали под сопровождение оркестра
 Роман Веремейчик вернулся на сцену «Х-фактора»
 Ирина Дубцова и Виктор Романченко презентовали новую песню, посвящённую борьбе со СПИДом
 Шесть лучших вокалистов «Х-фактор-3» исполнили кавер-версии известных хитов
 Лучшая пятёрка вокалистов «Х-фактор-3» исполнили ретро хиты и хиты современности
 Три богатыря и прекрасная царица, — шоу «Х-фактор» продолжает удивлять
 Кто из финалистов покинул шоу «Х-фактор-3» за шаг до победы?

X-Фактор (Украина)